Едвульф (*Eadwulf, д/н — бл.683) — дукс (або підкороль — subregulus) Сассексу в 682—683 роках.

Життєпис 
Про походження Едвульфа нічого невідомо. Напевне, належав до правлячої династії. Після поразки короля Сассексу Етельвеля від війська Кедвалли, короля Вессексу, у 682 або 683 році, держава фактично розпалася на частини. Стосовно статусу Едвульфа тривають суперечки серед дослідників. Найпевніше, він мав титул дукса. Його на цю посаду ймовірно призначив Кедвалла, щоб мати підтримку у підкореній країні.

Втім дукс Едвульф стикнувся з повстанням елдорменів Бертуна і Андгуна, в боротьбі з якими загинув.

Джерела 
 Slaughter, David (2009). Rulers of the South Saxons before 825. Published by Author.

Королі Сассексу